Brian Deck – produttore discografico statunitense
 Gabriel Deck – cestista argentino
 Nathan Deck – hockeista su ghiaccio canadese
 René Deck – calciatore svizzero
 Théodore Deck – ceramista francese